Зерикла — топоним в России:
 Зерикла (река) — река в России, бассейн Камы.
 Зерикла (село) — село, Зериклинский сельсовет, Абдулинский район Оренбургской области.

См. также 
 Большая Зерикла